Rosa 'Knock Out' — сорт роз класса Шраб.

Регистрационное название RADrazz.

Сорт создан Уильямом Дж. Радлером в США в 1995 году.

Патент в США №: PP 11836 от 10 апреля 2001 года.

Биологическое описание 
Триплоид.

Куст компактный, округлый, высотой 60—120 см, шириной 90—120 см.

Цветки яркие, вишнёво-красные, от 5 до 15 лепестков. Количество цветков на стебле: 3—5, диаметр  цветка:  6—7  см.

Аромат мягкий, чайных роз, с ноткой специй.

Цветение непрерывное.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 4b (−28.9 °C… −31.7 °C) до 9b (−1.1 °C… −3.9 °C). По другим данным: от 4a (−31.7 °C… −34.4 °C).

Представители этого сорта переносят посадку в полутени. Устойчивы к засухе.

Устойчивость к болезням высокая.

Цветки самоочищающиеся. 

Осенняя обрезка осуществляется в начале ноября, побеги укорачивают до 50-60 см длины. В начале апреля побеги укорачивают до 20 см (2-3 почки). В течение недели после обрезки желательна обработка медным купоросом и внесение комплексного удобрения (NPK 10-50-10) 1 грамм на литр воды, через 10 дней подкормку повторяют. Регулярный полив осуществляется с начала мая.

Используется в озеленении города Москвы.

Болезни и вредители

Награды 
 AARS (США, 2000 г.)
 ADR (Германия 2002 г.)
 Награда за «экологичность» новых сортов, т.е. за высокую устойчивость к болезням.

Сорт 'Knock Out ™' был выбран «Розой Летние Олимпиады 2008» в Пекине. В этом городе было посажено более миллиона саженцев.

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания

Ссылки 
 Rosa 'Knock Out' на сайте HelpMeFind.com — описание сорта и фотографии
 The Knock Out® Family of Roses 

Knock Out